Jeanne Francouzská byla spolu se svým dvojčetem Viktorií posledním potomkem krále Francie Jindřicha II. a jeho manželky Kateřiny Medicejské. Kateřina začala rodit 24. června 1556. Porod byl však velmi složitý a aby královna mohla přežít, museli malé Jeanne ještě v matčině děloze zlomit ručku, jinak by ji nedostali ven. Jeanne zemřela. Její sestra Viktorie zemřela o měsíc později. Protože poslední královniny děti zemřely a legitimní syny už měl, přestal král Jindřich Kateřinu navštěvovat v ložnici a začal se plně věnovat své oblíbené milence Dianě de Poitiers.

Vývod z předků

Reference 

Úmrtí v roce 1556
Narození v roce 1556
Francouzské princezny
Dynastie Valois
Úmrtí v Saint-Germain-en-Laye
Úmrtí 24. června
Narození 24. června
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Ženy